Ara kan syfta på:

 Ara – stjärnbild på den södra stjärnhimlen, se Altaret
 Ara (dagstidning) – katalanskspråkig dagstidning 
 Ara (dryck) – bhutanesiskt risvin
 Ara (släkte) – släkte papegojor
 Ara Abrahamian (1975–) – svensk brottare
 ARA – fartyg tillhörande den argentinska flottan 
 Projekt Ara – projekt inom Google för att utveckla modulära mobiltelefoner

Geografi

Etiopien 

 Āra, berg, Oromia,

Indien 

 Arrah, ort, Bihar, Bhojpur,

Italien 

 Ara (ort), Piemonte, Provincia di Novara,